PT kan syfta på:

 PT – landskod för Portugal
 pt – språkkod i ISO 639 för portugisiska
 .pt – Portugals toppdomän
 Pt  – kemisk beteckning för platina
PT – förkortning för produktionstekniker
 pt – förkortning för personlig tränare
PT-mål – ett rättsligt mål som kräver prövningstillstånd
 PT – ett socialistiskt parti i Brasilien, se Partido dos Trabalhadores
 PT – förkortning för Piteå-Tidningen